Бьорн, Бьёрн (, ) — скандинавское мужское имя (буквально означает «медведь»):
 Борг, Бьорн — шведский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира.
 Дели, Бьёрн — известный норвежский лыжник, восьмикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.
 Ломборг, Бьорн
 Дункербек, Бьорн (род. 1969) — профессиональный виндсёрфер.
 Бьёрн
 Бьёрн Мореход — норвежский конунг X века.
 Бьёрн Йонссон
 Люнне, Бьёрн
 Бьёрн То́ре Ква́рме — норвежский футболист, известный по выступлениям за «Русенборг» и «Ливерпуль».
 Русендаль, Бьёрн
 Страуструп, Бьёрн
 Бьёрн Тордарсон — премьер-министр Исландии (1942—1944).
 Ульвеус, Бьёрн
 Ферри, Бьёрн
 Ханевеер, Бьёрн
 Энгхольм, Бьёрн

См. также

Примечания 

Скандинавские мужские имена
Страницы значений:Тёзки